Spokane - uma cidade notória e populosa de Washington
Spokane (Missouri)

Desambiguações de topônimos